Parsons puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Alan Parsons (1948-), ingeniero de sonido y músico inglés.
 Albert Richard Parsons (1848-1887), anarquista y activista sindical, acusado de arrojar una bomba contra la policía durante la Revuelta de Haymarket.
 Chandler Parsons (1988-), también conocido como Chandler E. Parsons, jugador de baloncesto estadounidense.
 Gram Parsons (1946-1973)), también conocido como Ingram Cecil Connor, cantante, guitarrista, y pianista estadounidense.
 James Joseph Parsons (1973-), más conocido como Jim Parsons, actor estadounidense de televisión, teatro y cine.
 John Parsons Morris (1954-), músico, guitarrista, compositor, y productor galés, que desarrolló parte de su carrera artística en España.
 John T. Parsons (1913-2007), también conocido como John Thoren Parsons, ingeniero estadounidense inventor del sistema de control numérico, predecesor del control numérico computarizado actual.
 John Whiteside Parsons (1914-1952), también conocido como Jack Parsons y como Marvel Whiteside Parsons, ingeniero aeroespacial, científico, y ocultista estadounidense.
 Karyn Parsons (1966-), actriz y modelo estadounidense.
 Mary Elizabeth Parsons (1859-1947), botánica y autora de una pionera guía exhaustiva sobre las flores salvajes de California.
 Robert Parsons (ca.1535–1571/2), compositor inglés.
 Talcott Parsons (1902-1979), sociólogo estadounidense de la tradición clásica de la sociología.
 William Parsons (1800-1867), tercer Conde de Rosse, astrónomo irlandés, noble, miembro del Parlamento, y aficionado a las ciencias.

Toponimia 
 Parsons, ciudad ubicada en el condado de Labette, en el estado estadounidense de Kansas.
 Parsons, ciudad ubicada en el condado de Decatur, en el estado estadounidense de Tennessee.
 Parsons, ciudad ubicada en el condado de Tucker, en el estado estadounidense de Virginia Occidental.

Astronomía 
 Parsons, cráter de impacto perteneciente a una zona de relieve accidentado de la cara oculta de la Luna.

Centros de enseñanza y capacitación 
 Parsons The New School for Design, también conocida como Parsons School of Design, escuela de arte y diseño de la universidad The New School en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos).

Miscelánea 
 The Alan Parsons Project, grupo británico de rock progresivo formado en 1975 en Londres y activo hasta 1990.